congestion service provider
 Constructieve ruimtemeetkunde
 Christelijke scholengemeenschap
 Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG)
 Centre Spatial Guyanais, lanceercentrum van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA.